Институт имени Гёте (Немецкий культурный центр им. Гёте, ) — это германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. Наиболее важной задачей является обучение немецкому языку как иностранному. Также целью Института им. Гёте является усиление межкультурного взаимодействия с Германией, которое включает не только обмен фильмами, музыкой, литературой, но также и общественными ценностями. Организация названа в честь выдающегося немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте.

История 
Институт имени Гёте был учреждён в 1951 году как правопреемник основанной в 1925 году Германской академии. Первоначально он должен был обучать иностранных учителей немецкого языка в Германии. В 1953 году начались первые языковые курсы, в это же время институт поставил задачу содействовать продвижению немецкого языка за рубежом. В 1959—1960 годах все государственные федеральные учреждения культуры за границей стали частью института им. Гёте. В 1968 году институт начал свою культурную программную деятельность. С падением железного занавеса в 1989 году институт усиленно расширил свою деятельность в Восточной Европе, что привело к открытию большого числа филиалов института. После слияния с организацией Inter Nationes 21 сентября 2000 года в период с января 2001 года по июль 2003 года институт назывался Goethe-Institut Inter Nationes. В 2004 году был открыт информационный центр в Пхеньяне, первый филиал западного института культуры в Северной Корее. В 2008 и 2009 гг. открылись институты в Дар-эс-Салам, Новосибирске и Луанде. В настоящее время институт имеет филиалы по всему миру: 12 в городах Германии, 159 институтов в 98 странах мира. В России филиалы Института им. Гёте работают в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

По запросу Министерства иностранных дел Беларуси Институт имени Гёте приостановил свою деятельность в Беларуси 30 июля 2021 года.

Организация 
Институт им. Гёте, в котором работает более 3500 человек, финансируется правительством Германии. В 2008 году бюджет института составлял 320 миллионов евро, из них 211 миллионов евро составляли дотации Министерства иностранных дел ФРГ, более 99 миллионов евро институт заработал сам на проведении языковых курсов и приёме экзаменов внутри страны и за рубежом. Институт выплачивает стипендии иностранным студентам. Большинство стипендиатов являются учителями немецкого языка.

Штаб-квартира Института им. Гёте находится в Мюнхене. Его президентом с 1 апреля 2008 года является Клаус-Дитер Леманн (Klaus-Dieter Lehmann).

Экзамены 
Институт является единственной официальной организацией за пределами Германии, сертификаты на знание немецкого языка различного уровня (см. ниже) которой принимают к рассмотрению немецкие правительственные учреждения (консульства Германии, BAMF и тд).

Институт разработал систему квалификационных экзаменов для изучающих немецкий язык в качестве иностранного (Deutsch als Fremdsprache, DaF) для уровней от A1 до C2. Эти экзамены, отвечающие стандарту Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, можно сдавать как в Германии, так и за её пределами. Кроме этого работает проект «Большой диплом по немецкому языку» () для владеющих языком на более продвинутом уровне. Ниже приведена таблица основных экзаменов Института им. Гёте:

В период с 1998 по 2000 гг. по поручению Германской службы академических обменов DAAD Институт им. Гёте совместно с университетом Хагена, Рурским университетом и центрами им. Карла Дуйсбурга разработал языковой тест TestDaF, сдав который, можно претендовать на учёбу в немецких вузах.

Примечания

См. также 
 Институт международных отношений (Германия)

Литература 
 Eckard Michels: Von der Deutschen Akademie zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 1923—1960, München, 2005
 Steffen R. Kathe: Kulturpolitik um jeden Preis. Die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 bis 1990, München, 2005
 Gerald Schneider, Julia Schiller: Goethe ist nicht überall: Eine empirische Analyse der Standortentscheidungen in der Auswärtigen Kulturpolitik. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 1/7/2000
 Karl Sebastian Schulte: Auswärtige Kulturpolitik im politischen System der Bundesrepublik Deutschland: Konzeptionsgehalt, Organisationsprinzipien und Strukturneuralgien eines atypischen Politikfeldes am Ende der 13. Legislaturperiode. Verlag für Wissenschaft und Forschung, Berlin, 2000
 Martin Mumme: Strategien Auswärtiger Bewußtseinspolitik — Von der Macht der Ideen in der Politik, Eine kritische Analyse der Konzeption des Goethe-Instituts und der deutschen auswärtigen Kulturpolitik, Verlag Königshausen & Neumann, 2006
 Victoria Znined-Brand: Deutsche und französische auswärtige Kulturpolitik: Eine Vergleichende Analyse. Das Beispiel der Goethe-Institute in Frankreich sowie der Instituts und Centres Culturels Français in Deutschland seit 1945, Frankfurt am Main, 1997
 Bernard Wittek: Und das in Goethes Namen: Das Goethe-Institut von 1951 bis 1976, Verlag Vitas, 2005

Ссылки 
 Список филиалов Института им. Гёте
 Институт им. Гёте в Москве 
 Институт им. Гёте в Санкт-Петербурге 
 Институт им. Гёте в Новосибирске 
 Начальная страница TestDaF 
 Немецкая внешняя культурная политика становится предметом предвыборной борьбы 

Внешняя политика Германии
Общественные организации Германии
Образование в Германии
Изучение немецкого языка
Языковая политика (немецкий язык)
Культура Германии
Иоганн Вольфганг Гёте
Организации, основанные в 1951 году
Культурные центры